Le lac Escondido ou Lago Escondido (littér. lac caché) peut désigner plusieurs étendues d'eau d'Amérique du Sud :

 Lac Escondido, lac d'Argentine situé au sud-ouest de la province de Neuquén, département de Lácar, en Patagonie, tributaire du lac Lácar, sur le versant est de la cordillère des Andes ;
 Lac Escondido, lac d'Argentine situé au sud-ouest de la province de Neuquén, département de Los Lagos, en Patagonie, tributaire du lac Traful ;
 Lac Escondido, lac d'Argentine situé à l'ouest de la province de Río Negro, également en Patagonie, sur le versant est de la cordillère des Andes ;
 Lac Escondido, lac d'Argentine situé dans la province de Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud, plus précisément dans la grande île de la Terre de Feu, sur le versant est de la cordillère des Andes ;
 Lac Escondido, lac du Chili, situé dans la région Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, plus ou moins à mi-chemin des deux précédents, sur le versant ouest de la cordillère des Andes.
 Lago Escondido, localité située dans la province de Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud, riveraine du lac situé dans la grande île de la Terre de Feu.